E331  peut désigner:
 Les Citrates de sodium, des additifs alimentaires :
 : Citrate biacide de sodium ;
 : Citrate monoacide disodique ;
 : Citrate trisodique ;
 Route européenne 331 reliant Dortmund à Cassel en Allemagne.